

Населені пункти та їхні частини
 Шидловець — місто в Шидловецькому повіті Мазовецького воєводства
 Шидловець — гміна в Шидловецькому повіті Мазовецького воєводства
 Шидловець — село в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Шидловець — частина села Метнюв у гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Шидловець — частина села Завадка в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства

Примітки